Алинци е името на няколко села в Република Македония:

 Алинци, община Прилеп
 Алинци, община Могила
 Алинце или Алинци, община Старо Нагоричане